1784 км, 1784-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1784 км - остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ставропольский край).  Код 531450
 1784 км - остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область).  Код 808531